Славия — общий термин для области, населённой славянами.

Топоним 
 Славия — упоминаемое у ряда средневековых арабских авторов название одного из объединений восточных славян в IX веке
 Славия — средневековое германское собирательное название всех соседних земель, населённых славянами
 Славия — средневековое название региона Мекленбург
 Славия — средневековое название исторической области на юге Балтийского моря
 Славия — средневековое название острова Рюген, на которой проживали ободриты

Футбол 
 «Славия» — чешский футбольный клуб из Праги
 «Славия» — болгарский футбольный клуб из Софии
 «Славия» — боснийский футбольный клуб из Восточного Сараево
 «Славия» — югославский футбольный клуб из Осиека
 «Славия-Мозырь» — белорусский футбольный клуб из Мозыря (в 1998—2005 годах наз. «Славия»)
 «Славия» — стадион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
  — стадион в Софии

Хоккей 
 «Славия» — чешский хоккейный клуб из города Прага.
 «Славия» — болгарский хоккейный клуб из города София.
  — словенский хоккейный клуб из города Любляна.

Телевидение 
 «Славия» — название областного телеканала Новгородской области до смены названия в 2008 году на «Новгородское областное телевидение», канал выпускает в эфир ГТРК «Славия» (г. Великий Новгород);
 «Славия» — служба радиовещания ГТРК «Славия» в Новгородской области;
 «Славия» — липецкий телеканал, выпускает в эфир ЗАО «Славия» (г. Липецк).

Площадь 
 Славия — площадь в Белграде.

См. также 
 Западная Славия — историческое название западнославянских земель, где проживали три племенных союза: лужичане, лютичи и ободриты.
 Венецианская Славия — историческое название области компактного проживания этнических словенцев на территории современной Италии.
 Slavia Orthodoxa — название литературной общности православных южных и восточных славян с IX века до начала Нового времени (у чехов и поляков до XII века).